Шейн Муди-Орио (; 7 августа 1980) — белизский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги Белиза «Бельмопан Бандитс» и сборной Белиза.

Карьера 
Орио играл за такие белизские клубы, как «Билдерс Хардвэр Бандитс», «Культуре Ябра», «Сан-Педро Сихокс» и «Бока Хуниорс», а также за команды Примеры Коста-Рики «Пунтаренас» и «Рамоненсе», чемпионата Гондураса «Марафон» и чемпионата Гватемалы «Сучитепекес».

В марте 2016 года клуб «Бельмопан Бандитс» объявил о подписании контракта с Шейном Орио и игроком сборной Гондураса Кервином Джонсоном.

Игрок сборной Белиза с 2000 года. Принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ 2013, пропустил 6 мячей в матче против сборной США.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги Белиза

Родившиеся в Белизе
Футболисты Белиза
Игроки ФК «Бельмопан Бандитс»
Игроки ФК «Культуре Ябра»
Игроки ФК «Пунтаренас»
Игроки ФК «Рамоненсе»
Игроки ФК «Марафон»
Игроки ФК «Сучитепекес»
Игроки сборной Белиза по футболу